Sarpedon bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 einen Helden im Trojanischen Krieg, Sohn des Euandros und der Deidameia oder des Zeus und der Laodameia –beziehungsweise einen Sohn des Zeus und der Europa und Bruder des Minos; siehe Sarpedon (Ilias)
 den Gründungsheros eines gleichnamigen Ortes in Thrakien
 einen Sohn des Poseidon und Bruder des Poltys (Apollod. 2, 5, 9)

als antiker Ortsname:
 eine Insel, auf der die Gorgonen gelebt haben sollen, siehe Sarpedon (Insel)
 ein Vorgebirge in Thrakien, nordwestliches Ende des Golfs von Saros in der Türkei, siehe Sarpedon (Thrakien)
 ein Vorgebirge bei Milet, siehe Sarpedon (Karien)
 ein Vorgebirge in Kilikien, siehe Sarpedon (Kilikien)

in der Astronomie:
 einen Asteroiden aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner, siehe (2223) Sarpedon

in der Seefahrt:
 ein Schiff der United States Navy, siehe USS Sarpedon
 ein Passagierschiff der britischen Reederei Blue Funnel Line, siehe Sarpedon (1923)